Friedrich Haas (Dillenburg, 20 de janeiro de 1924 — Viena, 9 de abril de 1945) foi um piloto de caça alemão da Luftwaffe e recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro durante a Segunda Guerra Mundial. Haas voou 385 missões e foi creditado com 74 vitórias aéreas.

Condecorações 
 Cruz Germânica (26 de julho de 1944) como Unteroffizier e piloto do 5./JG 52
 Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro (26 de abril de 1945, postumamente) como Leutnant e Staffelführer do 5./JG 52

Recebedores da Cruz Germânica
Recebedores da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)
Pilotos da Luftwaffe